

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Moab uniezależnił się od Izraelitów.

Zmarli 
 Ochozjasz, król izraelski